Abdallah Rabhi (1957-), ingénieur agronome et homme politique tunisien ;
 Pierre Rabhi (1938-2021), essayiste, agriculteur bio, romancier, écologiste et poète français ;
 Réda Rabhi (né en 1991), footballeur algérien ;
 Sophie Rabhi (1972-), éducatrice française, fille de Pierre Rabhi.

Patronyme algérien
Patronyme tunisien
Patronyme marocain